Albu steht für:
 Albu, Landgemeinde in Estland
 Albu, korsischer Name eines Ortsteils von Ogliastro in Korsika

Albu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Albu (* ?), rumänischer Politiker
 Alin Albu-Schäffer (* 1968), deutscher Robotik-Ingenieur und Hochschullehrer
 Atanasia Albu (1935–1990), rumänische Kunstturnerin, siehe Atanasia Ionescu
 Austen Albu (1903–1994), britischer Politiker
 Elena Albu (1949–2003), rumänische Schauspielerin
 George Albu (1857–1935), südafrikanischer Minenbesitzer
 Gheorghe Albu (1909–1974), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Albu (Politiker) (* 1954), rumänischer Ökonom und Politiker
 Ioan Albu (* 1920), rumänischer Gynäkologe
 Isidor Albu (1837–1903), deutscher Mediziner
 Joseph Samuel Albu, deutscher Rabbiner
 Josua Albu (1767–1832), deutscher Rabbiner
 Mihai Albu (1938–2017), rumänischer Basketballspieler und -trainer
 Nicoleta Albu (* 1988), rumänische Ruderin
 Ruth Albu (1908–2000), deutsch-US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Vladimir Albu (1981–2007), rumänischer Regisseur

Siehe auch:
 Albu(…), römischer Maler